La circonscription législative unique de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée dans la  législature par Annick Girardin, députée apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Nommée au gouvernement en , elle cède son fauteuil de député à sa suppléante Catherine Pen qui démissionne le jour même pour raison de santé. Une élection législative partielle est organisée les dimanches  et  pour pourvoir le siège laissé vacant.

Description géographique et démographique 
La circonscription comprend les 2 communes de l'archipel :
 Saint-Pierre, 
 Miquelon-Langlade, 

La circonscription comptait  au recensement de 2017 ce qui en fait la circonscription la moins peuplée de France.

Description politique

Liste des députés

Liste des députés sous la

Liste des députés sous la

Résultats électoraux

Élections de 1959

Élections de 1962

Élections de 1964

Élections de 1967

Élections de 1968

Élections de 1973

Élections de 1981

Élections de 1988

Élections de 1993

Élections de 1997

Élections de 2002

Élections de 2007

Élections de 2012 
Les élections législatives se sont déroulées les dimanches 10 et 17 juin 2012. Annick Girardin est élue dès le premier tour ; il n'y a donc pas de second tour.

Élections partielles de 2014

Élections de 2017

Élections de 2022

Notes et références

Lien externe
Professions de foi des candidats de la législatives de juin 1981, Sciences Po / Cevipof sur Internet Archive.

Circonscription législative
Saint-Pierre et Miquelon
Saint-Pierre et Miquelon